Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Taranienko – radziecki polityk
 Leonid Taranienko – radziecki sztangista